Никола́й Ива́нович Рома́нов:
 Романов, Николай Иванович (1948—2004) — советский биатлонист, советский и российский тренер по биатлону.
 Романов, Николай Иванович (в монашестве Иоасаф; 1857—1911) — епископ Русской православной церкви, епископ Новгород-Северский, викарий Черниговской епархии.